100 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 8 grudnia, a finał 9 grudnia.

Najmłodszym mistrzem świata w historii tej konkurencji został 17-letni Amerykanin Michael Andrew, który w finale ustanowił nowy rekord świata juniorów (51,84). Pozostałe miejsca na podium zajęli reprezentanci Japonii: srebro zdobył Daiya Seto (52,01), a brąz Shinri Shioura (52,17).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 09:30 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 18:44 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:42 czasu lokalnego.

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Przypisy 

M